BiH:
 Donji Dubovik (Krupa na Uni, BiH), naselje u općini Krupa na Uni
 Donji Dubovik (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad